Khoarai ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Khoarai (1933–2012), lesothischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Leribe
 Sebastian Koto Khoarai (1929–2021), lesothischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mohale’s Hoek und Kardinal

sowie die Bezeichnung für 
 Ha Khoarai (Makeoana), Ort im Distrikt Berea, Lesotho